Die Verbandsliga Niederrhein 1969/70 war die 14. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Von 1963 bis 1974 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur Regionalliga West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sterkrade 06/07 wurde Niederrheinmeister und verpasste in der Aufstiegsrunde nur knapp den Sprung in die Regionalliga West.  Die Amateure des MSV Duisburg, Viktoria Wuppertal und der VfL Wuppertal stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1970/71 Olympia Bocholt, der SV Neukirchen und die SpVgg Gräfrath auf. Aus der Regionalliga West kam Absteiger SSVg Velbert.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1969/70 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1969/70
Fußball-Verbandsliga Niederrhein